Герметизация межпанельных стыков — ремонтно-строительные наружные работы составных частей панельного или блочного дома. Необходимость ремонта дефектных стыковых соединений панелей определяется жилищно-эксплуатационными организациями при жалобах жильцов. Решение о капитальном ремонте, то есть о полной герметизации панельных стыков, остается за муниципальными властями, при условии если дефектные стыки составляют больше 30 % от общего количества.

Закрытый стык 
Это стык, где герметик располагается снаружи, в открытом стыке герметик находится внутри стыка. Интенсивность старения всех применяемых герметиков зависит от силы воздействия ультрафиолетового облучения, интенсивностью осадков, «кислотными дождями», герметичность открытого стыка зависит в очень большой степени от качества монтажа стыкуемых конструкций (панелей). Стыки крупнопанельных зданий, которые изолируются вспенивающимися полиуретановыми композициями, стыки крупноблочных зданий, относятся к закрытому типу.
Стыки открытого типа это стыки где герметизация обеспечена специальными конструктивными элементами, такими как водоотбойные экраны и фартуки, а также с помощью противодождевого зуба и гребня, так называемой лабиринтной конфигурацией стыкуемых граней панелей. Воздушная изоляция достигается уплотняющими прокладками и изоляционными материалами. Ветровые экраны сделаны в виде лент из полиолефинов или металла, устанавливаемых в пазы глубиной до 20 мм. Уплотняемая зона стыка это часть герметизируемого стыка с зазором, в котором укладывается герметизирующий материал, защищающий от влаги и воздуха стык и помещение.
Стыки дренированного типа это стыки, где изоляция и герметизация обеспечивается укрепленной в устье стыка специальной уплотняющей прокладкой и мастикой, либо самоклеящейся лентой. Также герметизация стыков усиливается конструктивными элементами конструкции для удаления воды — декомпрессионная полость, специальные водоотводящие фартуки, дренажные отверстия.

Декомпрессионный канал 
Это полость герметизируемого стыка, которая обеспечивает снижение скорости потока воздуха и влаги, выравнивает давление наружного атмосферного воздуха и снижает кинетическую энергию капель влаги. Канализационные устройства для отвода воды из декомпрессионного канала изготавливают в виде фартуков и трубок, из материалов, стойких к атмосферному воздействию. Во время нового строительства герметизация стыков открытого типа не производится, но её применяют при ремонтах таких стыков.

Герметизация стыков 
Между оконными и дверными блоками с четвертями панельных стен производится по периметру блоков специальной герметизирующей мастикой. Это относится и к герметизации панельных стыков в малоэтажном строительстве.

Герметизация стыков в виде оклейки швов характеризуется высокой ремонтопригодностью и меньшими затратами на герметизирующие материалы. Обычно расход герметика в обмазочном шве в три раза больше, стыков чем в оклеенном.

Самоклеящийся герметик обладает исключительной технологичностью. Герметизация стыков таким герметиком очень проста в выполнении, сильно упрощается технология работ, и это при довольно низкой стоимостью. Термин «аутогезионный герметик» происходит от выражения — «самосцепляющийся», «самоклеящийся». При герметизации панельных стыков этим материалом следует принимать во внимание совместимость (по химическому составу) герметизирующих строительных материалов . Самоклеящиеся герметики адгезируют (прилипают) почти ко всем строительным материалам и к большей части других герметизирующих материалов.

Общие правила при герметизации панельных стыков 

При выборочной герметизации панельных стыков нужно руководствоваться такими правилами:

 При протекании стыков панелей торцевой стены нужно провести герметизацию стыков всего торцевого фасада дома и стыки между панелями торца и продольной стены.
 При протекании вертикального стыка продольного фасада, нужно провести герметизацию всех вертикальных стыков по всей высоте дома, а также все герметизацию горизонтальных стыков, примыкающих к нему.
 При дефекте горизонтального стыка герметизации подлежат все стыки трех-четырех вертикальных рядов панелей.
 При герметизации панельных стыков герметики в месте соединения панелей и иных конструкций подвергаются растяжению и сжатию от температурных колебаний, от усадки и «ползучести» бетона, нагрузкам, возникающим при осадке всего дома. Причём чем больше соотношение толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва, тем сильнее эти нагрузки. Потому, слой герметика должен быть в два раза меньше, чем шов. Это очень важно прежде всего при герметизации панельных стыков с устьем больше 10 мм. А это — большинство полносборных панельных зданий в России.

Причины плохой герметизации стыков 
 Ошибки проектирования и выполнения
 Сочетание жестких уплотнений с эластическими. Жесткие уплотнения (раствор смеси цемента и песка) разрушаются и вклиниваются в эластичные мастики. Герметик дольше сохранит свои эластичность прочность, если будет нанесен на мягкие прокладки, причем когезионная прочность этих прокладок должна быть ниже прочности герметика.
 Самоклеящиеся ленты герметиков нельзя клеить «внатяг», нужно клеить с провисом. Колебания температуры неизбежно приводят к подвижкам панелей, и герметик просто порвется или отслоится.
 Самоклеящиеся ленты обязательно надо клеить с адгезионным нижним подслоем, хорошая герметизация панельных стыков это значит близкое к нулю напряжение внутри герметизирующего материала.

Герметизирующие материалы 

Основные материалы которые применяются для герметизации панельных стыков, это мастики и самоклеящиеся ленты. Марки этих герметиков различные, и имеют различную область применения, отличаются они друг от друга и элементами. Основной сопутствующий материал, который необходим для герметизации стыков, это уплотнитель, выполняющий функцию теплозащиты и основы под укладываемую мастику и самоклеящеюся ленту. Самые лучшие уплотнители, это составы на основе вспенивающегося полиуретана (ППУ). Для сливов применяют полиолефины, стабилизированный полиэтилен, и тонкую оцинкованную сталь (0,6 мм). Стыки из полиолефина свариваются потоком горячего воздуха, стыки металла — фальцами, которые затем герметизируют самоклеящимся шнуром. Стыкующиеся панели могут быть с противодождевым зубом (гребнем), в противном случае получается так называемый плоский горизонтальный шов.

Области применения самоклеящихся лент 
 Под слив окна, по периметру с наружной стороны (необходимо защищать от УФ)
 Герметизация стыков фонарей, светопрозрачных конструкций зимних садов, ремонт
 Герметизация металлических кровель и мест примыкания кровель к стенам
 Уплотнение стыков для повышения звукоизоляции
 Герметизация стыков изнутри помещений для повышения теплостойкости и огнестойкости
 Герметизация стыков сопряжения оконных рам и дверных коробок с стенами зданий при любых отделке откосов
 Для грунтования поверхностей перед нанесением герметика

Герметизация стыков при новом строительстве 

Работы по герметизации стыков наружных стен полносборных панельных зданий при новом строительстве следует нормируются СНиП 3.03.01-87 («Несущие и ограждающие конструкции»). Правила прописаны в разделе «Монтаж сборных ЖБ конструкций». Герметизация стыков заключается в комплексе мер, включающих устройство изоляции стыков, установку в устья прокладок и нанесение специальной герметизирующей мастики или самоклеящейся ленты. Работы по ремонту панелей для устранения дефектов их производства и новых механических повреждений как правило, выполняются в цехах домостроительных предприятий. Работы по герметизации стыков с применением специальных воздухозащитных лент следует выполнять поэтажно, и обязательно до работ по монтажу внутренних стен. Поверхность стыков перед наклейкой ленты нужно обезжирить и очистить от пыли. Соединение лент выполняются внахлест (100—120 мм). этом Конец нижней ленты идет поверх ленты из стыка монтируемого этажа. Место соединения самоклеящихся лент располагаются на расстоянии 300 мм от места пересечения стыков панелей конструкции. Применение рулонных и битуминозные материалов (рубероид) для оклеечной воздухоизоляции недопустимо! Во время работ по герметизации закрытых стыков в устья стыков устанавливаются уплотняющие прокладки. Установку прокладок и последующая работа по нанесению герметизирующей мастики выполняется с подвесных люлек, с навесных лесов и подъемных вышек, с подмостей или любых средств в зависимости от высоты этажности здания, в соответствии с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации этих средств. Также целесообразно соорудить специальную будку изолировщиков для укрытия и обогрева рабочих и для временного хранения оборудования и других приспособлений с инструментами, для хранения запасов мастики, спецодежды, растворителей, уплотняющих прокладок, воздухозащитных лент, аптечки и т. д. Перед началом работ по герметизации стыков воспользуйтесь возможностью осмотреть стыки для окончательного уточнения состояния стыкуемых элементов. Поврежденные грани этих элементов можно отремонтировать полимерцементным раствором.

Поверхности при герметизации стыков перед нанесением мастики надо очистить и обезжирить, предварительно обеспылив и освободив от наплывов лишнего раствора и от грязи пневматическими и электрическими щётками, и ветошью, с применением растворителей типа уайт-спирита, продув сжатым воздухом, и высушив с помощью специальных аппаратов для сушки. Уплотняющую прокладку установите после монтажа панелей этажа. Эти прокладки следует обжать на 20–50 % от диаметра, для работ обычно требуются прокладки различных диаметров, учитывая возможность разброса в размере стыков, которые неизбежны при монтаже сборных элементов. Если ширина устья меньше 12 мм, возможно их уплотнить более дешевыми материалами, например паклей. Уплотняющие прокладки при герметизации стыков укладывают сплошной линией, разрывы не допускаются. Используется закругленная деревянная лопатка, прокладку заводят без натяжения, соединяя по длине с помощью клейкой полиэтиленовой либо матерчатой изоляционной лентой. Места соединений должны быть на расстоянии не меньше 300 мм от мест пересечений вертикальных и продольных стыков панелей здания.

Абсолютно недопустимо:

 Прибивать прокладки к граням панелей
 Производить монтаж панели с уже закрепленными на них прокладками, если это не оговорено в проекте специально
 Использовать две и более скрученных вместе прокладки
 Укладывать прокладки в устье без предварительной очистки
 Наносить герметизирующую мастику и самоклеящуюся ленту во время дождей и снегопадов, (если попадание осадков на поверхности является реальным).

Наносят мастику в герметизируемые стыки с применением ручных и пневматических шприцев различных марок, нагнетая в устье и перемещая наконечник вдоль герметизируемого, при этом нажимая на курок шприца, равномерно и без разрывов, наплывов, либо пустот. При нагнетании мастики в горизонтальный стык выдерживают угол между продольной осью шприца и стыком около 45 — 60°. После нанесения мастики её разравнивают стальной или деревянной расшивкой, с мыльным раствором, в зимних условиях- с соленой водой. Толщина слоя мастики определяется проектом. Пенополиуретановые смеси и самоклеящиеся ленты наносятся при температуре не ниже минус 10 °C.

Технология ремонтной герметизации стыков 

Ремонтные работы по герметизации стыков значительно превышают объём герметизации при новом строительстве. Все или почти все технологические операции осуществляют с использованием строительных лесов или промышленными альпинистами (промышленный альпинизм). При этом наиболее эффективно применение мастик и герметиков. Ремонтные работы герметизации стыков, которые являются устранением дефектов в швах панельных зданий в гарантийный срок эксплуатации — это обязанность домостроительного предприятия. После гарантийного срока работы по герметизации стыков выполняют специализированные организации.

Решение о необходимости ремонтной герметизации стыков принимают при жалобах населения после натурного обследования в осенне-зимний период. Такое время дает полноценное выявление дефектов стыков — протечек, промерзаний и т. д. Обследование зданий проводится снаружи и изнутри. Внутри обязательно обследуют квартиры, которые имеют дефекты стыков, и все смежные квартиры (рядом, выше и ниже). В квартире измеряется относительная влажность и температура, проводится опрос жильцов с целью получения и уточнения информации обо всех проблемах и изоляции. В случае, когда причина дефектов остаются неясными проводятся дополнительные исследования с помощью спецметодов, например, с применением тепловизионной аппаратуры. Наличие отдельных дефектов в герметичности стыков меньше, чем в 30 % комнат здания, выходящих на обследуемый фасад, производится ремонт этих стыков и смежных с ним, а также ремонт стыков в месте примыкания оконных и дверных блоков. Успешно избавится от промерзания наружных ограждающих панелей позволяет Технология "Теплый шов".
В случае точечных промерзаний и воздухопроницаемости ремонт по герметизации стыков проходит только на дефектных участках. В зданиях со открытыми стыками следует все стыки ремонтировать как закрытые. Дефекты стыков в более чем 30 % помещений являются основанием для ремонта и герметизации стыков всего рассматриваемого фасада или торца здания. Герметизацию наружных стыков панелей здания ведут только при сухой погоде и желательно при положительных температурах воздуха. Перед работами по герметизации стыков надо смонтировать подъемно-транспортное оборудование, провести электроэнергию, подготовить инструменты и ящики для их хранения, обязательно установить предупредительные плакаты в зоне работ, проинструктировать рабочих по правилам ТБ и ОТ.

Ссылки 
 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
 ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей
 ТР 95.07-99 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Пункт 07. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций
 44-03 ТК Технологическая карта. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций
 Технические указания по герметизации стыков

Усиление строительных конструкций